Allein steht für
 Allein (Gemeinde), italienische Gemeinde
 Allein (Film), ein deutscher Spielfilm (2004)
 Allein (Album), ein Album des Rappers Capital Bra (2018)
 Allein (Bilderbuch), ein chinesisches Bilderbuch 
 Allein (Comic), ein französischer Comic

Siehe auch:

 Allain
 Alleinsein